Lucio Emilio Mamercino o Lucio Emilio Mamerco puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Emilio Mamercino.— Seis veces tribuno consular durante el primer cuarto del 
 Lucio Emilio Mamercino (cónsul 366 a. C.).— Cónsul en los años 366 y 363 a. C.
 Lucio Emilio Mamercino Privernas.— Cónsul en los años 341 y 329 a. C.
 Lucio Emilio Mamerco.— Tres veces consular durante el primer cuarto del